Agrela ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Agrela (Fafe)
 Agrela (Santo Tirso)